Planes kan syfta på:
 Planes (djur) – ett släkte av kräftdjur

Geografi

Frankrike 

 Planès, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,

Honduras 

 San Juan de Planes, ort, Departamento de Copán, 
 Los Planes (ort i Honduras), Departamento de La Paz,

Spanien 

 Planes (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Planes (kommun), Valencia, Provincia de Alicante,